Di seguito una lista di asteroidi dal numero 188001 al 189000 con data di scoperta e scopritore.

188001-188100 

|-
| 188001 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 188002 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 188003 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 188004 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 188005 - ||  || 22 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 188006 - ||  || 25 settembre 2001 || NEAT
|-
| 188007 - ||  || 11 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 188008 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188009 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188010 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188011 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188012 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188013 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 188014 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 188015 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 188016 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 188017 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 188018 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188019 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 188020 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 188021 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188022 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188023 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188024 - ||  || 19 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 188025 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188026 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188027 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188028 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188029 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188030 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188031 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188032 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188033 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 188034 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188035 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188036 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188037 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188038 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188039 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 188040 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188041 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 188042 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 188043 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 188044 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188045 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 188046 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188047 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188048 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188049 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188050 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188051 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188052 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 188053 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188054 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188055 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188056 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188057 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188058 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188059 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188060 - ||  || 11 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 188061 Loomis ||  || 11 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 188062 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188063 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188064 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188065 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188066 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188067 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188068 - ||  || 17 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 188069 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 188070 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 188071 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188072 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188073 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 188074 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188075 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188076 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188077 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188078 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188079 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188080 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188081 - ||  || 14 dicembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 188082 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188083 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188084 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188085 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188086 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188087 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188088 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188089 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188090 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188091 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188092 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188093 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188094 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188095 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188096 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188097 - ||  || 20 dicembre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 188098 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188099 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188100 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|}

188101-188200 

|-
| 188101 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188102 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188103 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188104 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188105 - ||  || 18 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 188106 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188107 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188108 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 188109 - ||  || 7 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 188110 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 188111 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 188112 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 188113 - ||  || 9 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 188114 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 188115 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 188116 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 188117 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 188118 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 188119 - ||  || 6 gennaio 2002 || Tucker, R. A.
|-
| 188120 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 188121 - ||  || 22 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 188122 - || 2002 CH || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 188123 - || 2002 CT || 2 febbraio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 188124 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 188125 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 188126 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 188127 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 188128 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 188129 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 188130 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 188131 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 188132 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 188133 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 188134 - ||  || 11 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 188135 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 188136 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 188137 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 188138 - ||  || 12 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 188139 Stanbridge ||  || 6 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 188140 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 188141 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 188142 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 188143 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 188144 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 188145 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 188146 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 188147 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 188148 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 188149 - ||  || 20 marzo 2002 || NEAT
|-
| 188150 - ||  || 30 marzo 2002 || NEAT
|-
| 188151 - ||  || 18 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 188152 - || 2002 GK || 2 aprile 2002 || Klet
|-
| 188153 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 188154 - ||  || 4 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 188155 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 188156 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 188157 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 188158 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 188159 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 188160 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 188161 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 188162 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 188163 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 188164 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 188165 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 188166 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 188167 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 188168 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 188169 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 188170 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 188171 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 188172 - ||  || 22 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 188173 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 188174 - || 2002 JC || 1 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 188175 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 188176 - ||  || 5 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 188177 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 188178 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 188179 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 188180 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 188181 - ||  || 14 maggio 2002 || NEAT
|-
| 188182 - ||  || 3 maggio 2002 || NEAT
|-
| 188183 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 188184 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 188185 - ||  || 14 maggio 2002 || NEAT
|-
| 188186 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 188187 - ||  || 7 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 188188 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 188189 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 188190 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 188191 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 188192 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 188193 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 188194 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 188195 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 188196 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 188197 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 188198 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 188199 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 188200 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|}

188201-188300 

|-
| 188201 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 188202 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 188203 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 188204 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 188205 - ||  || 15 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 188206 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 188207 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 188208 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 188209 - ||  || 30 settembre 2002 || Klet
|-
| 188210 - ||  || 17 settembre 2002 || NEAT
|-
| 188211 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 188212 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188213 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188214 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188215 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188216 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188217 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188218 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188219 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188220 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188221 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188222 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188223 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188224 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188225 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188226 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188227 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188228 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188229 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 188230 - ||  || 15 ottobre 2002 || Eskridge
|-
| 188231 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 188232 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 188233 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 188234 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 188235 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 188236 - || 2002 VY || 1 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 188237 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 188238 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 188239 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 188240 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 188241 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 188242 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 188243 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 188244 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 188245 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 188246 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 188247 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 188248 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 188249 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 188250 - ||  || 11 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 188251 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 188252 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 188253 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 188254 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 188255 - ||  || 15 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 188256 Stothoff ||  || 7 dicembre 2002 || Buie, M. W.
|-
| 188257 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 188258 - ||  || 30 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 188259 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 188260 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 188261 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 188262 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 188263 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 188264 - || 2003 AF || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188265 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188266 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188267 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188268 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188269 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188270 - ||  || 5 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 188271 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188272 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188273 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188274 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188275 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188276 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188277 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188278 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188279 - ||  || 10 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 188280 - ||  || 12 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 188281 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188282 - ||  || 13 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188283 - ||  || 26 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 188284 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188285 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188286 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188287 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 188288 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188289 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 188290 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 188291 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188292 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 188293 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 188294 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 188295 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 188296 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 188297 - ||  || 6 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 188298 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 188299 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 188300 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|}

188301-188400 

|-
| 188301 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 188302 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 188303 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 188304 - ||  || 10 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 188305 - ||  || 11 marzo 2003 || NEAT
|-
| 188306 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 188307 - ||  || 12 marzo 2003 || NEAT
|-
| 188308 - ||  || 21 marzo 2003 || NEAT
|-
| 188309 - ||  || 22 marzo 2003 || NEAT
|-
| 188310 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 188311 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 188312 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 188313 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 188314 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 188315 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 188316 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 188317 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 188318 - ||  || 2 aprile 2003 || NEAT
|-
| 188319 - ||  || 5 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 188320 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 188321 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 188322 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 188323 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 188324 - ||  || 9 maggio 2003 || NEAT
|-
| 188325 - ||  || 28 maggio 2003 || NEAT
|-
| 188326 - ||  || 2 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 188327 - ||  || 4 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 188328 - ||  || 2 luglio 2003 || LONEOS
|-
| 188329 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 188330 - ||  || 22 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 188331 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 188332 - ||  || 19 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 188333 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 188334 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 188335 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 188336 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 188337 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 188338 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 188339 - ||  || 7 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 188340 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 188341 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 188342 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 188343 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 188344 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 188345 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 188346 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 188347 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 188348 - ||  || 27 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 188349 - ||  || 14 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 188350 - ||  || 17 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 188351 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 188352 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 188353 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 188354 - ||  || 17 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 188355 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 188356 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 188357 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 188358 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 188359 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 188360 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 188361 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 188362 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 188363 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 188364 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 188365 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 188366 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 188367 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 188368 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 188369 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 188370 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 188371 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 188372 - ||  || 31 gennaio 2004 || CSS
|-
| 188373 - ||  || 17 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 188374 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 188375 - ||  || 11 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 188376 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 188377 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 188378 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 188379 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 188380 - ||  || 11 febbraio 2004 || CSS
|-
| 188381 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 188382 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 188383 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 188384 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 188385 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 188386 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 188387 - ||  || 15 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 188388 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 188389 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 188390 - ||  || 17 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 188391 - ||  || 18 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 188392 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 188393 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 188394 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 188395 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 188396 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 188397 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 188398 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 188399 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 188400 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|}

188401-188500 

|-
| 188401 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 188402 - ||  || 15 marzo 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 188403 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 188404 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 188405 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 188406 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 188407 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 188408 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 188409 - ||  || 15 marzo 2004 || CINEOS
|-
| 188410 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 188411 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 188412 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 188413 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 188414 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 188415 - || 2004 FF || 16 marzo 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 188416 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 188417 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 188418 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 188419 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 188420 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 188421 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 188422 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 188423 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 188424 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 188425 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 188426 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 188427 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 188428 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 188429 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 188430 - ||  || 21 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 188431 - ||  || 21 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 188432 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 188433 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 188434 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 188435 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 188436 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 188437 - ||  || 26 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 188438 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 188439 - ||  || 27 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 188440 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 188441 - ||  || 10 aprile 2004 || NEAT
|-
| 188442 - ||  || 11 aprile 2004 || CSS
|-
| 188443 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 188444 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 188445 - ||  || 16 aprile 2004 || NEAT
|-
| 188446 Louischevrolet ||  || 17 aprile 2004 || Ory, M.
|-
| 188447 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 188448 - ||  || 20 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 188449 - ||  || 20 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 188450 - ||  || 22 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 188451 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 188452 - ||  || 26 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 188453 - ||  || 28 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 188454 - ||  || 12 maggio 2004 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 188455 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 188456 - ||  || 12 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 188457 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 188458 - ||  || 11 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 188459 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 188460 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 188461 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 188462 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 188463 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 188464 - ||  || 15 maggio 2004 || Bickel, W.
|-
| 188465 - ||  || 18 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 188466 - ||  || 19 maggio 2004 || CINEOS
|-
| 188467 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 188468 - ||  || 12 giugno 2004 || CINEOS
|-
| 188469 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 188470 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 188471 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 188472 - ||  || 14 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 188473 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 188474 - ||  || 9 luglio 2004 || NEAT
|-
| 188475 - ||  || 9 luglio 2004 || NEAT
|-
| 188476 - ||  || 9 luglio 2004 || NEAT
|-
| 188477 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 188478 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 188479 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 188480 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 188481 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 188482 - ||  || 19 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 188483 - ||  || 5 agosto 2004 || NEAT
|-
| 188484 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 188485 - ||  || 6 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 188486 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 188487 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 188488 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 188489 - ||  || 8 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 188490 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 188491 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 188492 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 188493 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 188494 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 188495 - ||  || 10 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 188496 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 188497 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 188498 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 188499 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 188500 - ||  || 14 agosto 2004 || Broughton, J.
|}

188501-188600 

|-
| 188501 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 188502 Darrellstrobel ||  || 12 agosto 2004 || Buie, M. W.
|-
| 188503 - ||  || 21 agosto 2004 || CSS
|-
| 188504 - ||  || 22 agosto 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 188505 - ||  || 19 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 188506 - ||  || 5 settembre 2004 || Ory, M.
|-
| 188507 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 188508 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 188509 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188510 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188511 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 188512 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188513 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188514 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188515 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188516 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188517 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188518 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188519 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188520 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188521 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188522 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188523 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188524 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188525 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 188526 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 188527 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188528 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188529 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188530 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188531 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188532 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188533 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 188534 Mauna Kea ||  || 15 settembre 2004 || Pittichová, J., Bedient, J.
|-
| 188535 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 188536 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188537 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188538 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188539 - ||  || 15 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 188540 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188541 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 188542 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 188543 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188544 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188545 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 188546 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188547 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 188548 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 188549 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 188550 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 188551 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 188552 - ||  || 9 ottobre 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 188553 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 188554 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 188555 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 188556 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 188557 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 188558 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 188559 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 188560 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 188561 - ||  || 4 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 188562 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 188563 - ||  || 6 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 188564 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 188565 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 188566 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 188567 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 188568 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 188569 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 188570 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 188571 - ||  || 21 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 188572 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 188573 - ||  || 13 dicembre 2004 || CSS
|-
| 188574 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188575 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 188576 Kosenda ||  || 5 marzo 2005 || Endate, K.
|-
| 188577 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 188578 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 188579 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188580 - ||  || 5 aprile 2005 || NEAT
|-
| 188581 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 188582 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 188583 - ||  || 21 giugno 2005 || NEAT
|-
| 188584 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 188585 - ||  || 30 giugno 2005 || NEAT
|-
| 188586 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 188587 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 188588 - ||  || 8 luglio 2005 || Young, J. W.
|-
| 188589 - ||  || 6 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 188590 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 188591 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 188592 - ||  || 8 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 188593 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 188594 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 188595 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 188596 - ||  || 27 luglio 2005 || NEAT
|-
| 188597 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 188598 - ||  || 29 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 188599 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 188600 - ||  || 2 agosto 2005 || LINEAR
|}

188601-188700 

|-
| 188601 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188602 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188603 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188604 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188605 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188606 - ||  || 10 agosto 2005 || Broughton, J.
|-
| 188607 - ||  || 15 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 188608 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188609 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188610 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188611 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188612 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188613 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188614 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188615 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188616 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188617 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 188618 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 188619 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188620 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 188621 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188622 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188623 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188624 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 188625 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 188626 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188627 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188628 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 188629 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 188630 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 188631 - ||  || 29 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 188632 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188633 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 188634 - ||  || 28 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188635 - ||  || 29 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 188636 - ||  || 29 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 188637 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 188638 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188639 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188640 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 188641 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 188642 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 188643 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188644 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 188645 - ||  || 14 settembre 2005 || CSS
|-
| 188646 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188647 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188648 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188649 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188650 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188651 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188652 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188653 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188654 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188655 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188656 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188657 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 188658 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188659 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188660 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188661 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 188662 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 188663 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 188664 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188665 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 188666 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188667 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188668 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188669 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188670 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188671 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188672 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188673 - ||  || 27 settembre 2005 || NEAT
|-
| 188674 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 188675 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 188676 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 188677 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 188678 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188679 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188680 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 188681 - ||  || 29 settembre 2005 || CSS
|-
| 188682 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188683 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188684 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188685 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188686 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188687 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 188688 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188689 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188690 - || 2005 TK || 1 ottobre 2005 || Mills, M.
|-
| 188691 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188692 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188693 Roosevelt ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 188694 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 188695 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 188696 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188697 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188698 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188699 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188700 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|}

188701-188800 

|-
| 188701 - ||  || 3 ottobre 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 188702 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188703 - ||  || 2 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188704 - ||  || 6 ottobre 2005 || CSS
|-
| 188705 - ||  || 6 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 188706 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188707 - ||  || 6 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188708 - ||  || 7 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 188709 - ||  || 7 ottobre 2005 || CSS
|-
| 188710 - ||  || 7 ottobre 2005 || CSS
|-
| 188711 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188712 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188713 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188714 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188715 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188716 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188717 - ||  || 10 ottobre 2005 || CSS
|-
| 188718 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188719 - ||  || 7 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 188720 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188721 - || 2005 UU || 23 ottobre 2005 || Young, J. W.
|-
| 188722 - ||  || 23 ottobre 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 188723 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188724 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188725 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188726 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188727 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188728 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 188729 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 188730 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 188731 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 188732 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188733 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 188734 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 188735 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 188736 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188737 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 188738 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188739 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188740 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188741 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 188742 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 188743 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188744 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188745 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188746 - ||  || 27 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 188747 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188748 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188749 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188750 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188751 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188752 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188753 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188754 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188755 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188756 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188757 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188758 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188759 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188760 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188761 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188762 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188763 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188764 - ||  || 30 ottobre 2005 || CSS
|-
| 188765 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188766 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188767 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188768 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188769 - ||  || 28 ottobre 2005 || CSS
|-
| 188770 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188771 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188772 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188773 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188774 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188775 - ||  || 27 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 188776 - ||  || 27 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 188777 - ||  || 31 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 188778 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188779 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 188780 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188781 - ||  || 25 ottobre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 188782 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188783 - ||  || 3 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188784 - ||  || 2 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188785 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188786 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188787 - ||  || 5 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188788 - ||  || 3 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 188789 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 188790 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188791 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188792 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188793 - ||  || 7 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 188794 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188795 - ||  || 10 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188796 - ||  || 11 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188797 - ||  || 5 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 188798 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188799 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 188800 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|}

188801-188900 

|-
| 188801 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188802 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188803 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188804 - ||  || 28 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 188805 - ||  || 23 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 188806 - ||  || 26 novembre 2005 || CSS
|-
| 188807 - ||  || 30 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 188808 - ||  || 30 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188809 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 188810 - ||  || 26 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 188811 - ||  || 29 novembre 2005 || NEAT
|-
| 188812 - ||  || 20 novembre 2005 || NEAT
|-
| 188813 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188814 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188815 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188816 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188817 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188818 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188819 - ||  || 6 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 188820 - ||  || 22 dicembre 2005 || Lowe, A.
|-
| 188821 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188822 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188823 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188824 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188825 - ||  || 23 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188826 - ||  || 31 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188827 - ||  || 23 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188828 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 188829 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 188830 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 188831 - ||  || 5 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 188832 - ||  || 8 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 188833 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188834 - ||  || 23 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 188835 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 188836 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 188837 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 188838 - ||  || 31 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188839 - ||  || 1 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188840 - ||  || 1 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188841 - ||  || 22 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 188842 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 188843 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 188844 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 188845 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 188846 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 188847 Rhipeus ||  || 23 marzo 2006 || Calvin College
|-
| 188848 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188849 - ||  || 18 settembre 2006 || LINEAR
|-
| 188850 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188851 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188852 - ||  || 24 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188853 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188854 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188855 - ||  || 28 settembre 2006 || Lowe, A.
|-
| 188856 - ||  || 26 settembre 2006 || CSS
|-
| 188857 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188858 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 188859 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 188860 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 188861 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 188862 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 188863 - ||  || 15 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 188864 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 188865 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 188866 - ||  || 20 ottobre 2006 || CSS
|-
| 188867 Tin Ho ||  || 21 ottobre 2006 || Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
|-
| 188868 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 188869 - ||  || 20 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 188870 - ||  || 21 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188871 - ||  || 27 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188872 - ||  || 27 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188873 - ||  || 27 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188874 - ||  || 28 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 188875 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188876 - ||  || 9 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188877 - ||  || 13 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188878 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188879 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188880 - ||  || 13 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188881 - ||  || 16 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188882 - ||  || 16 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188883 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188884 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188885 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188886 - ||  || 18 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188887 - ||  || 21 novembre 2006 || LINEAR
|-
| 188888 - ||  || 23 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188889 - ||  || 20 novembre 2006 || CSS
|-
| 188890 - || 2006 XQ || 9 dicembre 2006 || Ferrando, R.
|-
| 188891 - ||  || 9 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188892 - ||  || 11 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188893 - ||  || 12 dicembre 2006 || CSS
|-
| 188894 Gerberlouis ||  || 15 dicembre 2006 || Kocher, P.
|-
| 188895 - ||  || 15 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188896 - ||  || 1 dicembre 2006 || CSS
|-
| 188897 - ||  || 20 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188898 - ||  || 22 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 188899 - ||  || 21 dicembre 2006 || NEAT
|-
| 188900 - ||  || 10 gennaio 2007 || Nyukasa
|}

188901-189000 

|-
| 188901 - ||  || 10 gennaio 2007 || Nyukasa
|-
| 188902 - ||  || 9 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188903 - ||  || 15 gennaio 2007 || LONEOS
|-
| 188904 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188905 - ||  || 15 gennaio 2007 || LONEOS
|-
| 188906 - ||  || 9 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188907 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 188908 - ||  || 16 gennaio 2007 || LONEOS
|-
| 188909 - ||  || 17 gennaio 2007 || CSS
|-
| 188910 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 188911 - ||  || 17 gennaio 2007 || NEAT
|-
| 188912 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 188913 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 188914 - ||  || 17 gennaio 2007 || NEAT
|-
| 188915 - ||  || 21 gennaio 2007 || LINEAR
|-
| 188916 - ||  || 24 gennaio 2007 || CSS
|-
| 188917 - ||  || 26 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 188918 - ||  || 21 gennaio 2007 || LINEAR
|-
| 188919 - ||  || 24 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 188920 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 188921 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188922 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188923 - ||  || 16 gennaio 2007 || LONEOS
|-
| 188924 - ||  || 29 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 188925 - ||  || 16 gennaio 2007 || CSS
|-
| 188926 - ||  || 6 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 188927 - ||  || 6 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 188928 - ||  || 6 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 188929 - ||  || 6 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 188930 - ||  || 6 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 188931 - ||  || 8 febbraio 2007 || CSS
|-
| 188932 - ||  || 6 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188933 - ||  || 6 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188934 - ||  || 7 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 188935 - ||  || 7 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188936 - ||  || 9 febbraio 2007 || CSS
|-
| 188937 - ||  || 9 febbraio 2007 || CSS
|-
| 188938 - ||  || 18 febbraio 2007 || Eskridge
|-
| 188939 - ||  || 16 febbraio 2007 || CSS
|-
| 188940 - ||  || 16 febbraio 2007 || CSS
|-
| 188941 - ||  || 17 febbraio 2007 || Calvin College
|-
| 188942 - ||  || 21 febbraio 2007 || Eskridge
|-
| 188943 - ||  || 17 febbraio 2007 || CSS
|-
| 188944 - ||  || 21 febbraio 2007 || LINEAR
|-
| 188945 - ||  || 17 febbraio 2007 || CSS
|-
| 188946 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188947 - ||  || 23 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188948 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188949 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188950 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 188951 - ||  || 9 marzo 2007 || NEAT
|-
| 188952 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 188953 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 188954 - ||  || 13 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188955 - ||  || 9 marzo 2007 || CSS
|-
| 188956 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188957 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188958 - ||  || 15 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188959 - ||  || 8 marzo 2007 || NEAT
|-
| 188960 - ||  || 8 marzo 2007 || NEAT
|-
| 188961 - ||  || 8 marzo 2007 || NEAT
|-
| 188962 - ||  || 16 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 188963 - ||  || 11 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 188964 - ||  || 18 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 188965 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 188966 - ||  || 13 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 188967 - ||  || 9 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 188968 - ||  || 12 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188969 - ||  || 27 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 188970 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 188971 - ||  || 27 febbraio 2008 || LINEAR
|-
| 188972 - ||  || 1 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 188973 Siufaiwing ||  || 3 marzo 2008 || PMO NEO Survey Program
|-
| 188974 - ||  || 6 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 188975 - ||  || 7 marzo 2008 || CSS
|-
| 188976 - ||  || 7 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188977 - ||  || 11 marzo 2008 || LINEAR
|-
| 188978 - ||  || 9 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 188979 - ||  || 10 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 188980 - ||  || 26 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 188981 - ||  || 29 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188982 - ||  || 27 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 188983 - ||  || 28 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188984 - ||  || 28 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 188985 - ||  || 27 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188986 - ||  || 28 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 188987 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 188988 - ||  || 3 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 188989 - ||  || 5 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188990 - ||  || 6 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 188991 - ||  || 7 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188992 - ||  || 7 aprile 2008 || LINEAR
|-
| 188993 - ||  || 11 aprile 2008 || CSS
|-
| 188994 - ||  || 27 aprile 2008 || La Sagra
|-
| 188995 - ||  || 26 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 188996 - ||  || 29 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 188997 - ||  || 30 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188998 - ||  || 27 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 188999 - ||  || 28 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 189000 Alfredkubin ||  || 9 maggio 2008 || Gierlinger, R.
|}

Collegamenti esterni 
 

0188001